Ismail I de Granada — rei de Granada 
Ismail I da Pérsia — xá da Pérsia e fundador da dinastia Safávida 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história